Mercatesi – abitanti di Mercato Cilento
Mercatesi – abitanti di Mercato Saraceno